Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошёл с 18 по 19 февраля 2012 года на крытом катке Крылатское в Москве.

Чемпионат в классическом многоборье в Москве прошёл в пятый раз. Ранее, в 1950 году в Москве был проведен чемпионат среди женщин, в 1955 и 1962 годах среди мужчин, и в 2005 году, также в Крылатском, прошёл совместный чемпионат мира.

На трибуны ледового дворца было куплено около 3000 билетов.

Чемпионом мира среди мужчин в пятый раз стал голландец Свен Крамер, среди женщин чемпионкой в третий раз стала голландка Ирен Вюст.

Соревнование мужчин

Участники 
Квоты спортсменов от стран были определены по результатам предыдущего чемпионата мира и по результатам чемпионатов Европы, Азии и Северной Америки и Океании 2012 года, состоявшиеся в январе.

Из-за отказа Шани Дэвиса от участия в чемпионате, а также травмы Брайана Хансена, четвёртая квота от США была передана Канаде, а от США выступили три спортсмена.

На чемпионате Европы единственную квоту среди мужчин от России завоевал Денис Юсков, однако на чемпионате мира вместо него будет выступать Иван Скобрев, пропустивший континентальное первенство из-за травмы. Скобрев стал чемпионом мира на прошлом чемпионате и выиграл последний чемпионат России в классическом многоборье, который прошёл в декабре 2011 года.

Победители на дистанциях

Общий зачёт 

 РК = рекорд катка, пр = персональный рекорд, ДСК = дисквалификация

Соревнование женщин

Участники

Победители на дистанциях

Общий зачёт 

 РК = рекорд катка, пр = персональный рекорд

Примечания

Ссылки 
 Официальные результаты чемпионата

Международные соревнования по конькобежному спорту в России
Февраль 2012 года
2012 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью